Antonio De Tullio – imprenditore e politico italiano
 Marco De Tullio – nuotatore italiano

Pagine correlate
 Tullio (disambigua)
 Di Tullio